Cet article recense des essais nucléaires dans le monde. Plus de  nucléaires, dont 543 essais atmosphériques, ont été réalisés entre 1945 et 1980.

Listes par pays

Chine 

Au total 47 essais pour : 21 atmosphériques et 26 souterrains.

Corée du Nord 

Au total 6 essais souterrains.

États-Unis 

Au total 1125 essais pour : 202 en basse atmosphère, 10 en haute atmosphère, 3 sous-marins et 910 souterrains.

France 

Au total 210 essais pour : 50 atmosphériques et 160 souterrains.

Inde 

Au total 6 essais souterrains.

Pakistan 

Au total 2 essais souterrains.

Royaume-Uni 

Au total 45 essais pour : 21 atmosphériques et 24 souterrains.

Union soviétique 

Au total 720 essais pour : 210 en basse atmosphère, 7 en haute atmosphère, 1 sous-marin et 502 souterrains.

Parmi les 720 essais, 124 eurent lieu dans le cadre du « Programme 6 » et 115 eurent lieu dans le cadre du « Programme 7 ».

Comptabilisation

Par type

Par pays

Par site

Annexes

Articles connexes 
 Essai nucléaire
 Retombée radioactive

Liens externes 
  Nuclear Tests--Databases and Other Material (Johnston's Archive)
  Nuclear Explosions Database (Geoscience Australia)
  (avec effets visuels et sonores).

Références 

Essai nucléaire
essai nucléaire